Гинтер — фамилия. Искажённый на польский манер вариант немецкой фамилии Гюнтер, происходящей от аналогичного личного имени.

Известные носители:
 Гинтер, Анатолий Августович (1857 — после 1917) — российский военно-морской деятель, исследователь Охотского, Берингова и Японского морей, капитан 1-го ранга Российского Императорского флота.
 Гинтер, Болеслав (род. 1938) — польский археолог.
 Гинтер, Евгений Константинович (род. 1940) — российский специалист в области популяционной генетики и картирования генов наследственных болезней, академик.
 Гинтер, Иван Яковлевич (1670—1729) — российский генерал-фельдцейхмейстер.
 Гинтер, Леонтий Леонтьевич (1876 —1932) — русский инженер-теплотехник
 Гинтер, Маттиас (род. 1994) — немецкий футболист клуба «Боруссия Дортумнд».
 Гинтер, Ричи (1930—1989) — американский автогонщик.

См. также 
 Гинтер — «чемодан-кровать» системы поручика И. И. Гинтера.